Muntz ist der Familienname folgender Personen:
 Earl William Muntz (1914–1987), US-amerikanischer Unternehmer, Gründer, Werbedarsteller und Ingenieur 
 George Fredrick Muntz (1794–1857), englischer Industrieller, siehe Muntzmetall
 Hermann Muntz (* 1950), deutscher General der Bundeswehr
 Laura Muntz Lyall (1860–1930), kanadische Malerin
 Rob Muntz (* 1963), niederländischer Komiker

Siehe auch:
 Munz
 Muntzmetall